B26 ou B-26 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Martin B-26 Marauder, un bombardier américain ;
 Douglas A-26 Invader, un bombardier américain renommé B-26 en  à la suite du retrait du B-26 Marauder ;
 Blackburn B-26 Botha, un avion de reconnaissance britannique.

Sciences 
Chimie
 B26, un mélange de glucose à 5 % et de  de chlorure de potassium ainsi que  de chlorure de sodium.

Médecine 
 Oreillons, d'après la classification internationale des maladies.

Transport 
Route
  Bundesstraße 26, route fédérale allemande reliant Riedstadt à Hallstadt.

Signalisation
 Panneau de signalisation de chaînes à neige obligatoires en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres